Az első degói csata 1794. szeptember 21-én zajlott.
 A második degói csata 1796. április 14–15. között zajlott.